James Lloyd (1745–1820), marylandi szenátor
 James Lloyd (1769–1831), massachusettsi szenátor